Daniel Ducreux (1947-), coureur cycliste français.
 Francis Ducreux (1945-2021), coureur cycliste français. 
 Guillaume Ducreux (1745-1819), personnalité politique française.
 Jacques Jean Edmond Ducreux-Tacnet (1918-1952), homme politique français.
 Joseph Ducreux (1735-1802), peintre et graveur.
 Louis Ducreux (1911-1992), acteur, musicien, auteur, metteur en scène et directeur de théâtre français. 
 Rose-Adélaïde Ducreux (1761-1802), peintre et musicienne française.